Cerkev Svetega Duha je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Duha, Celje
 Cerkev sv. Duha, Polževo
 Cerkev sv. Duha, Rateče
 Cerkev sv. Duha, Ribčev Laz
 Cerkev sv. Duha, Stara Gora, občina Sveti Jurij